Rodemer ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rodemer (Kentucky)
 Rodemer (Tennessee)
 Rodemer (West Virginia)

Personen:
 Heinrich Rodemer (1908–1980), deutscher Jurist, Redakteur und Politiker
 Horst Rodemer (1938–2015), deutscher Wirtschaftswissenschaftler